Isella ima više značenja:
 Isella, Lodi
 Isella, Novara
 Isella, Verbano-Cusio-Ossola